Уильям Джеймс Хьюз (; родился 17 апреля 1995 года в Уэйбридже, Англия) — английский футболист, полузащитник клуба «Кристал Пэлас».

Клубная карьера 
Уилл воспитывался в системе скромной команды «Миклеовер Джубили» до 2011 года, а затем перешёл в «Дерби Каунти». Его дебют за «Дерби Каунти» состоялся 5 ноября 2011 года в матче против «Питерборо Юнайтед». Всего в своём дебютном сезоне он провёл три встречи. В следующем сезоне Уилл стал твёрдым игроком основы и блестяще проявил себя, им заинтересовались топ-клубы английской Премьер-лиги. Футболист принял решение не покидать команду и стал одним из её лидеров. В сезоне 2013/14 игрок получил жёлтую карточку в матче кубка Англии против «Челси», а «пенсионеры» смогли пробиться следующий раунд. В матчах чемпионата он продолжил показывать стабильную игру. 20 декабря 2014 года в матче с «Норвич Сити» Уилл провёл свой сотый матч за «Дерби Каунти» в рамках первенства страны.

25 июня 2017 года клуб «Уотфорд» официально подтвердил приобретение полузащитника ориентировочной стоимостью 8 миллионов фунтов.

Международная карьера 
Уилл в 2012 году выступал за сборную Англии до 17 лет. В том же году он дебютировал в составе молодёжной сборной Англии, за которую выступает до сих пор. Уилл принимал участие на молодёжном чемпионате Европы 2015. В первом матче турнира он вышел на замену и мало повлиял на исход матча.

Достижения 
 Лучший молодой игрок года футбольной лиги Англии: 2014

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Кристал Пэлас»

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»